Фёклино — название населённых пунктов в России:

 Фёклино — село в Красноармейском районе Челябинской области.
 Фёклино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.